Лос Трес Пуентес има више значења:

 Лос Трес Пуентес (Беља Виста), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Трес Пуентес (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику